est la formule brute de 2 isomères.

 Amine
 diméthylamine, numéro CAS 
 éthylamine, numéro CAS